Jméno a příjmení Milan Kratochvíl má více nositelů:

 Milan Kratochvíl (docent) (1928–2007) – český docent pedagogiky, proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
 Milan Kratochvíl (fotbalista) (* 1939) – český fotbalista
 Milan Kratochvíl (hudebník) (* 1982) – český hudebník, člen hudební skupiny Enola Gay
 Milan Kratochvíl (chemik) (1924–2022) – český matematický chemik
 Milan Kratochvíl (chirurg) (1917–1992) – slovenský chirurg